Podlaski peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Podlaski, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podlaski, un village dans la voïvodie de Lublin
 Podlaski, un village dans la voïvodie de Podlachie